Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 81-es. továbbá -es, 81A, 81Y, illetve M81-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 81-es busz (Budapest)megszűnt
 -es busz (Budapest, 1977–1980)megszűnt
 81Y busz (Budapest)megszűnt 1976-ban

 81-es busz (Kaposvár)

 81-es busz (Pécs)megszűnt
 81A busz (Pécs)megszűnt

 M81-es busz (Szeged)megszűnt